Чукур-Кая (останець) , Чакур-Кая - лісиста конусоподібна гора-останець з похилими скельними гребенями біля вершини. Поблизу нп Щебетівка ( Феодосія ), АР Крим
 Чукур-Кая (гора) - трапецієподібна лісиста гора з прогином на вершині і скелястими виступами. Нависає праворуч над дол. Монастирського струмка , ліворуч від шосе по дорозі з Судака в нп Щебетівка ; дальній відріг масиву Ечкі-Даг.